Rhynchotherium is een uitgestorven olifantachtige. Het geslacht omvat meerdere soorten die in het Laat-Mioceen en Plioceen leefden. Rhynchotherium was drie meter hoog en dit bladetende slurfdier had vier slagtanden, twee in de bovenkaak en twee in de onderkaak.

Soorten leefden in Mexico en de Verenigde Staten. De soort Rhynchotherium blicki uit Midden-Amerika werd in 2010 hernoemd naar Gomphotherium hondurensis.

Uitgestorven slurfdieren
Mioceen
Plioceen